Појам Одисеј може да се односи на:

 Одисеј, личност из грчке митологије
 1143 Одисеј
 Одисеј (кратер), кратер на Тетису
 Одисеј (серија)
 Одисеј (филм)

Види још 
 Одисеја